Wilton ist der Name folgender Orte

in Irland:
 Wilton (Cork)

in Kanada:
 Wilton (Ontario)

im Vereinigten Königreich:
 Wilton (Wiltshire)

in den Vereinigten Staaten:
 Wilton (Alabama)
 Wilton (Arkansas)
 Wilton (Connecticut)
 Wilton (Illinois)
 Wilton (Iowa)
 Wilton (Kalifornien)
 Wilton (Kentucky)
 Wilton (Maine)
 Wilton (CDP, Maine)
 Wilton (Minnesota)
 Wilton (Missouri)
 Wilton (New Hampshire)
 Wilton (New York)
 Wilton (North Carolina)
 Wilton (North Dakota)
 Wilton in South Carolina am Black Mingo Creek, siehe Black Mingo
 Wilton in South Carolina am Edisto, siehe Willtown
 Wilton (Virginia)
 Wilton (Wisconsin), im Monroe County
 Wilton (Town), Town(ship) im Monroe County, Wisconsin
 Wilton Acres Colonia (Texas)
 Wilton Center (Illinois)
 Wilton Center (New Hampshire)
 Wilton Intervale (Maine)
 Wilton Manors (Florida)
 Wilton Springs (Missouri)
 Wilton Springs (Tennessee)
 Wilton Woods (Virginia)

Wilton ist der Familienname folgender Personen:
 Ernest Wilton (1870–1952), britischer Diplomat
 Jennifer Wilton (* 1977), deutsche Journalistin
 Joseph Wilton (1722–1803), britischer Bildhauer
 Louis Weinert-Wilton (1875–1945), sudetendeutscher Schriftsteller
 Maureen Wilton (* 1953), kanadische Langstreckenläuferin
 Olive Wilton (1883–1971), britische Schauspielerin
 Penelope Wilton (* 1946), britische Schauspielerin
 Spencer Wilton (* 1973), britischer Dressurreiter
 William of Wilton († 1264), englischer Richter
 William Wilton (1865–1920), schottischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Wilten (Begriffsklärung)
 Wilton Bay
 Wilton’s Music Hall, Veranstaltungsstätte in London